Поточек — топоним

Украина 
 Поточек — село, Хустский район, Закарпатская область
 Поточек — село,  Снятынский район,  Ивано-Франковская область
 Поточек — село,  Решетиловский район,  Полтавская область